Miejscowości w USA:
 Mechanicsburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Mechanicsburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Mechanicsburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Mechanicsburg (ang. Mechanicsburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon